Torba (Turkije); een klein plaatsje op ongeveer vijf kilometer van Bodrum.
Torba (Vanuatu); een provincie van het land Vanuatu in Oceanië.
torba (bouwkunde); een pleisterspecie.